Тіро́ль, або Тиро́ль — власна назва.

Топоніми

Тіроль — історична область.
 Східний Тіроль — регіон.
 Тіроль (земля) — федеральна земля.
 Графство Тіроль

Тіроль — історична область.
 Південний Тіроль — регіон.

Тіроль (мис) — на півночі острова Вінер-Нойштадту.

Персоналії 
 Жан Тіроль — французький економіст

Тіроль
Трентіно-Альто-Адідже